Extratipp kann bezeichnen:

 Extratipp.com, eine Website
 Rhein-Main Extra Tipp, ein Anzeigenblatt, siehe Extratipp.com
 Extra-Tipp am Sonntag, ein Anzeigenblatt
 Extratipp als spezielle Form eines Tipps